Крик в ночи:
 Крик в ночи — американский нуаровый триллер 1956 года.
 Крик в ночи — франко-канадский телефильм 1992 года, экранизация романа Мэри Хиггинс Кларк «Плач в ночи».
 Крик в ночи — испано-аргентинский фильм ужасов 2005 года.
 Крик в ночи — российская комедия 2007 года.

См. также 
 Крики в ночи — канадский фильм ужасов 1980 года.